ИААФ Дијамантска лига 2015. је 6. сезона Дијамантске лиге, која се у организацији ИААФ одржавала у периоду од 15. маја до 11. септембра 2015. године. Такмичање се састоји се од 14 једнодневних међународних атлетских митинга, која се одржавају на три континента.

Лига почиње у Дохи 15. маја, наставља се у Шангају, Јуџину, Рим, Бирмингему, Ослу, Њујорку, Паризу, Лозани, Монаку, Лондону и Стокхолму. Финале је одржано сукцесивно 3. и 11. септембра 2015. године у Цириху и Бриселу.

Такмичење

Дисциплине

Систем бодоваља 
Свака од тридесетдве дисписплине (шеснаест за мушкарце и и шеснаест за жене) биће ма програму седам пута у току сезоне. Прва три такмичара у свакој дисциплини добијају бодове, који се на финалном такмичењу дуплирају.

1. место: 4 бода (Финале: 8 бодова)
2. место: 2 бода (Финале: 4 бода)
3. место: 1 бод (Финалее: 2 бода)

Такмичар са највећим бројем бодова у свакој дисциплини на крају сезоне освојио „Дијамантску трку “. У случају истог броја бодова, одлучује већи број победа. Ако је и то исто, онда одлучује резултат у финалом такмичењу у тој дисциплини. Такмичари који су пре финала освојили „Дијамантску трку“ мора да се такмичи у финалу њихових дисциплина. На сваком од митинга такмичари могу учествовати само у једној дисциплини. Бодови из две различите дисциплине се не сабирају.

Календар такмичења

Резултати

Мушкарци

Трчања

Скокови и бацања

Жене

Трчања

Скокови и бацања

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Дијамантске лиге
 Коначни резултати Дијамантске лиге за 2015.г.

ИААФ Дијамантска лига
Атлетска такмичења